Боре́ц крупноно́сый () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Дальний Восток. Описан из Даурии.

Произрастает на сырых лугах, по травянистым болотам на кочках.

Ботаническое описание 
Корневище в виде двух продолговатых клубней, длиной 0,5—3 см и толщиной 5 мм. Стебель высотой 50—100 см, тонкий, толщиной 2—3, редко 4 мм, прямой, в верхней части опушённый короткими серповидными волосками, иногда извилистый.

Нижние стеблевые листья на черешках длиной до 15 см, самые верхние почти сидячие. Все округлые, пяти—семи-рассечённые на узкие, линейные, шириной 1—2 мм, редко до 3 мм, или ланцетолинейные сегменты

Соцветие — рыхлая кисть, в нижней части нередко ветвистая. Цветки васильково-синие, снаружи покрытые мелкими курчавыми волосками. Шлем конусовидный, высотой 0,9—1,4 см, длиной 1,7—1,9 см, шириной 1,3—1,6 см; боковые доли околоцветника несколько неравнобокие, длиной 1,4—1,6 см, шириной 1,4—1,7 см; нижние доли длиной 1—1,2 см и шириной 0,6—0,9 см, с отвёрнутым краем. Нектарники с маленьким шпорцем и сильно вздутой, 3-5 мм шириной пластинкой с 2-лопастной губой.

Листовки в числе 5, с длинными волосками по спинке.

Таксономия 
Вид Борец крупноносый входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 
 

Лютиковые
Флора Дальнего Востока